Mukti Jaya (Singkohor), een plaats in Indonesië
Mukti Jaya (Rimba Melintang), een plaats in Indonesië
Mukti Jaya (Air Sugihan), een plaats in Indonesië
Mukti Jaya (Muara Telang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing